XPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poplar River (Canada)